Windjammer bezeichnet:

 Windjammer, Großseglertyp
 Windjammer (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (1958)
 ein Mikrofon-Windschutz

Siehe auch:

 Windjammers, ein Sportsimulationsspiel für das Neo Geo